Николай Фёдорович Леваковский  (1833—1898) — один из первых русских ботаников, работавших в области экспериментальной морфологии.

Биография 
Родился  года. В 1852 году окончил Харьковскую гимназию, в 1857 году — физико-математическое отделение философского факультета Харьковского университета со степенью кандидата. С 14 июля 1857 по 13 мая 1864 года служил старшим учителем естественных наук в Екатеринославской гимназии. 

С 7 июля 1865 по 16 мая 1867 гг. состоял приват-доцентом Харьковского университета, где получив степень магистра ботаники, 16 мая 1867 года был избран и 8 июня утверждён доцентом Казанского университета по вакантной в нём кафедре ботаники. С 9 сентября 1868 года доктор, с 27 сентября того же года экстраординарный и с 28 мая 1869 года ординарный профессор ботаники. Был избран проректором университета 27 мая 1875 года и оставался в этой должности до 19 мая 1881 года. Избранный 11 декабря 1882 года деканом физико-математического факультета, руководил им до 12 декабря 1886 года. По выслуге 25 лет 8 августа 1883 года был оставлен ещё на пятилетие и 17 августа 1888 года уволен со службы по собственному желанию.

С 1875 года — действительный статский советник.

Примечания

Литература 
 Щербакова А. А. История цитологии растений в России в XIX веке. — М.: Академия наук СССР, 1961. — С. 170.
 Любарский Е. Л., Ситников А. П., Хохлова Л. П. Николай Федорович Леваковский: к 180-летию со дня рождения // «Ботанический журнал». — Т. 99. — № 7. — Казань. — 2014. — С. 828—832.

Выпускники Первой Харьковской гимназии
Профессора Императорского Казанского университета
Деканы Императорского Казанского университета
Ботаники Российской империи
Действительные статские советники